Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое состоялось c 23 по 29 апреля в группе А в нидерландском городе Тилбург и с 14 по 20 апреля 2018 года в группе В в  испанском городе Гранада.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А команда, занявшая первое место, получит право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2019 года, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе В команда, занявшая первое место, выйдет в группу A, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в третий дивизион чемпионата мира 2019 года.

Итоги турнира 
Группа А
   вышли в группу В первого дивизиона.
   вылетела в группу В второго дивизиона.

Группа В
   вышла в группу А второго дивизиона.
  вылетел в третий дивизион.

Определения места проведения 
Места проведения турнира были определены на ежегодном конгрессе ИИХФ, который состоялся в Кёльне в мае во время чемпионата мира 2017 года.

В группе А с нидерландским городом конкурировали сербский Белград и исландский Акюрейри; а в группе В кандидатуры были также предложены Израилем (Иерусалим) и Мексикой (Мехико).

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 12 национальных команд — шесть из Европы, три из Азии, две из Океании и одна из Северной Америки. Сборная Люксембурга пришла из третьего дивизиона, а сборная Нидерландов опустилась из первого дивизиона, остальные — с прошлогоднего турнира второго дивизиона.

Группа А

Группа В

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2017 года. 
В каждой группе участвовали по 4 главных и по 7 линейных судей

Группа А второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 года

Главные судьи
  Андреа Бенвенью
  Миклош Хасонитш
  Сергей Морозов
  Томаш Радзик

Линейные судьи
  Кнут Эйнар Братен
  Томислав Грожай
  Раймис Юцерс
  Кенсуке Каназава
  Йос Корте (Jos Korte)
  Ян Мак Кэмбридж
  Стеф Истерлинг

Группа B второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 года

Главные судьи
  Евгений Гришкевич
  Милан Новак
  Расмус Топпель
  Тим Цирциганис

Линейные судьи
  Алехандро Гарсия Банос
  Маркус Хофер
  Андрей Коровкин
  Цзяци Лю
  Иржи Свобода
  Карлос Тробахо
  Крис ван Гринсвен

Группа А

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Группа В

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккей
2
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Нидерландах
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Испании
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей